Чан-Токіль (д/н — 1210) — халач-вінік Ушмаля 1180—1210 роках. Мав прізвисько Іцкуат.

Життєпис 
Про батьків немає відомостей. Посів трон у 1180 році. На той час вимушений був визнавати зверхність Чичен-Іци. Близько 1194 року увійшов в союз з Хунаккеелєм, володарем Майяпану та Ах-Вулілєм, халач-вініком Ісамаля.

Спираючись на підтримку союзників, Чан-Токіль у битві поблизу Чикін-Чеена («Західного колодязя») в день 1 Іміш 3 Канкін переміг військо чичен-іцького халач-вініка Чак-Шиб-Чака, в результаті чого захопив у полон Хапай-Кана, верховного жерця Чичен-Іци, якого невдовзі стратили в Ушмалі.

Слідом за цим деякий час з успіхом протидіяв намаганням Хунаккееля підкорити Ушмаль. Помер у 1210 році, передавши владу синові Ках-Упакату.

Джерела 
 Рубель В. А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки: Навч. посібник. — Київ: Либідь, 2005. — 234—235

Халач-вінікі Ушмаля